Норагана () — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии (Россия). Административный центр и единственный населённый пункт Жабыльского наслега. По состоянию на 2007 год в селе проживало 773 чел. в 2010 году проживает более 740 человек.

География 
Село расположено в центре региона на Центрально-Якутской равнине, в зоне тайги, в подзоне среднетаёжных лесов

Село стоит на 75-м километре федеральной трассы «Колыма» от Нижнего Бестяха.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Жабыльский наслег.

Население 

Массовое заселение региона относится к 1940-м годам. В 1990-е годы наблюдался отток населения.

 1980—1847 человек
 1989—1997 человек (демографический переход)
 1990—1907 человек
 1992—900 человек

Наблюдается отток молодёжи, падает рождаемость, миграционный прирост с 2004 года равен 0. Также Нуорагана пережил сразу 1-2-3 демографические перехода. Отсюда следует, что население будет и дальше депопулировать. Благодаря материнскому капиталу в последнее время начала расти рождаемость.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 773 чел..

Инфраструктура 
Главным видом экономической деятельности является скотоводство (свыше 70 %). Имеются школа и дом культуры.

Примечания

Ссылки 
 Информация о селе
 село 	
 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса